Papež Štefan je bilo ime več papežev:

 Papež Štefan I. (254–257)
 Papež Štefan II. (752–757)
 Papež Štefan III. (768–772)
 Papež Štefan IV. (816–817)
 Papež Štefan V. (885–891)
 Papež Štefan VI. (896–897)
 Papež Štefan VII. (929–931)
 Papež Štefan VIII. (939–942)
 Papež Štefan IX. (1057–1058)

Glej tudi 

 Za papeža izvoljeni Štefan (752), umrl pred posvečenjem